Municipio de Acme puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Acme (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Acme (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.